Odhelius ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Odhelius (1760–1834), schwedischer Arzt     
 Erik Odhelius (1620–1666), schwedischer evangelischer Theologe     
 Ingalill Odhelius-Mutén (1910–1992), schwedische Künstlerin     
 Johan Lorentz Odhelius (1737–1816), schwedischer Arzt     
 Jonas Odhelius (1712–1794), schwedischer Politiker     
 Thore Odhelius (1705–1777), schwedischer evangelischer Pfarrer und Pädagoge